14 Dywizja Kawalerii Imperium Rosyjskiego – dywizja kawalerii Imperium Rosyjskiego, w tym okresu działań zbrojnych I wojny światowej.

Wchodziła w skład 14. Korpusu Armijnego a jej sztab w 1914 mieścił się w Częstochowie.

Skład 
 1 Brygada Kawalerii (Kalisz)
 14 Małorosyjski Pułk Dragonów (Kalisz)
 14 Jamburgski Pułk Ułanów (Kielce)
 2 Brygada Kawalerii (Częstochowa)
 14 Mitawski Pułk Huzarów (Częstochowa)
 14 Pułk Kozaków Dońskich (Będzin)
 23 bateria artylerii konnej (Częstochowa)

Bibliografia 
 Raspisanije suchoputnych wojsk 1836-1914, Petersburg 1914.
 A. A. Kersnowski, Istorija russkoj armii, Moskwa 1994.

Wojsko w Częstochowie
Dywizje kawalerii Imperium Rosyjskiego